Район Требишов () — район Словакии. Находится в Кошицком крае. Граничит с Венгрией и Украиной.

Статистические данные (2001) 

Национальный состав:
 Словаки — 64,8 %
 Венгры — 29,3 %
 Цыгане — 4,4 %

Конфессиональный состав:
 Католики — 50,6 %
 Грекокатолики — 22,9 %
 Реформаты — 14,5 %
 Свидетели Иеговы — 1,9 %
 Православные — 1,3 %
 Лютеране — 0,8 %

Интересно 

Семь деревень района принадлежат к Токайскому винодельческому региону. Это:

 Бара
 Виничка
 Велька Трня
 Мала Трня
 Словенске Нове Место
 Чергов
 Чернохов